Небольси́н — русская фамилия.

Известные носители 
 Небольсины — дворянский род.

 Небольсин, Александр Григорьевич (1842—1917) — деятель профессионального образования в России.
 Небольсин, Алексей Захарович (1918—1941) — советский лётчик, совершивший огненный таран.
 
 
 Небольсин, Григорий Павлович (1811—1896) — русский экономист, член Государственного совета, сенатор.
 Небольсин, Николай Андреевич (1785—1846) — московский гражданский губернатор, сенатор.
 Небольсин, Павел Иванович (1817—1893) — русский этнограф.
 Небольсин, Пётр Фёдорович (1752—1810) — русский генерал, участник русско-турецкой и русско-персидской войны.
 Небольсин, Сергей Андреевич (1940—2022) — русский филолог и литературовед.
 Небольсин, Эльдар (род. 1974) — российский пианист.



Примечания